Neustädtlein ist der Name folgender Orte:

 Neustädtlein (Dinkelsbühl), Ortsteil der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neustädtlein am Forst, Ortsteil der Gemeinde Eckersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Neustädtlein (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Lautenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Forst Neustädtlein am Forst, ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Bayreuth, Bayern

sowie eine früher gebräuchliche Bezeichnung für:
 Neustadt an der Waldnaab, einer Stadt im gleichnamigen Landkreis, Bayern

Siehe auch:
 Neustädtel
 Neustädtl